Termenul Rebelde se poate referi la:
 Rebelde (telenovela)
 Rebelde (album)
 Rebelde (Edição Brasil)
 Rebelde (Benzi desenate)